

Lokalizacje

Niemcy 
 Bergkirchen – dzielnica Bad Oeynhausen
 Bergkirchen – dzielnica Bad Salzuflen
 Bergkirchen – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Dachau

Zobacz też 
 Burgkirchen